Biondi ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Biondi (Patriarch) (1533–1618), Lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Fabio Biondi (* 1961), italienischer Violinist und Dirigent
 Fabrizio Biondi (* 1954), italienischer Ruderer
 Franco Biondi (* 1947), italienisch-deutscher Schriftsteller
 Laurent Biondi (* 1959), französischer Radrennfahrer und Radsportfunktionär
 Lidia Biondi (1942–2016), italienische Schauspielerin
 Manfred A. Biondi (1924–2016), US-amerikanischer Physiker

 Matt Biondi (* 1965), US-amerikanischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Nicola Biondi (1866–1929), italienischer Maler
 Peter J. Biondi (1942–2011), US-amerikanischer Politiker
 Pietro Biondi (* 1939), italienischer Schauspieler
 Pietro Fumasoni Biondi (1872–1960), italienischer römisch-katholischer Kardinal